Maili est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), producteur et homme d'affaires israélien

Prénom
Maïli-Jade Ouellet (née en 2002), joueuse d'échecs canadienne

Toponyme

, localité hawaïenne de l'île d'Oahu

Voir aussi